Calvin je priimek več znanih oseb:

 Idelette Calvin (?—1549), žena reformatorja Jeana Calvina
 Jean Calvin (1509—1564), francoski teolog in reformator  
 Melvin Calvin (1911—1997), ameriški kemik, nobelovec leta 1961
 Samuel Calvin (1840—1911), ameriški geolog
 William H. Calvin (*1939), ameriški biolog

Obstaja pa tudi Ameriški strip z imenom Calvin in Hobbes.